Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

307e régiment d'artillerie
307e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires